Amerikai Egyesült Államok
 McKinley (Alabama)
 McKinley (Indiana)
 McKinley (Elk megye, Pennsylvania)
 McKinley (Montgomery megye, Pennsylvania)
 McKinley megye (Új-Mexikó)
 McKinley Township (Emmet megye, Michigan)
 McKinley Township (Huron megye, Michigan)
 McKinley (Minnesota)
 McKinley (St. Louis megye, Minnesota)
 McKinley (Kittson megye, Minnesota)
 McKinley (Minneapolis)
 McKinley (Oregon)
 Mckinley (Wisconsin)
 McKinley (város, Polk megye, Wisconsin)
 McKinley (község, Polk megye, Wisconsin)
 McKinley (Taylor megye, Wisconsin)